Argos je lahko:
 Argos, velikan (mitologija)
 Argos (mesto)